Tibesti – catena montuosa del deserto del Sahara.
Regione di Tibesti – regione del Ciad
Dipartimento di Tibesti Occidentale – dipartimento del Ciad
Dipartimento di Tibesti Orientale – dipartimento del Ciad